Казимир (Казимеж) Сихульский (; 17 января 1879, Львов — 6 ноября 1942, там же) — польский  и график, педагог.

Представитель Молодой Польши в искусстве.

Биография 

Родился в семье инженера-железнодорожника. По окончании гимназии на протяжении 1899—1907 годов учился во Львовском университете, потом в Краковской академии искусств у Ю. Мехоффера, Л. Вычулковского и С. Выспяньского.

В 1904 году в числе лучших учеников Академии был награждён серебряной медалью. Продолжил учёбу в Академии объединённых изобразительных искусств в Вене у А. Кеннера и академии Коларосси в Париже.

В 1910—1930-х годах полотна Сихульского экспонировались на выставках в Германии, Австрии, Италии, Голландии, Бельгии, Финляндии, США. В этот период художник занимался живописью, карикатурой, а также пробовал себя в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве — создавал эскизы-картоны ковров, витражей, мозаик и др.

Участник Первой мировой войны. Легионер.

В 1920—1930-х годах Сихульський преподавал рисунок во Львовской промышленной школе. В числе его учеников Юзефа Кратохвыля-Видимская, Роман Сельский и другие.

В 1938 был награждён золотыми Академическими лаврами» Польской академии знаний за выдающийся вклад в польское искусство.

Во время немецкой оккупации, 6 ноября 1942 года, после тяжелой болезни художник умер. Был похоронен в семейном склепе на Лычаковском кладбище.

Творчество 
Основной темой творчества Сихульского была Гуцульщина. В первые десятилетия XX века художник, используя принципы венской сецессии и мюнхенского экспрессионизма, создал много картин-полотен из гуцульського быта. Это многочисленные свадьбы, свадебные процессии, уход и возвращение пастухов и пастушек с полонин, психологически точные портреты седовласых мольфаров и почтенных газд (хозяев), нежно-лирические и одновременно грациозно-эротические образы молодых гуцулок. Его полотна написаны стилизованной утонченной линией и вместе с тем бравурно, с ярким насыщением солнечного света и интенсивностью колористической гаммы.

Избранные картины 
 «Поход гуцулов на полонины» (1905),
 «Молодой гуцул» (1905),
 «Маленький газда» (1906),
 «Весна» (1906),
 «Цвет папоротника» (1906),
 «Дружка» (1906),
 «Пастух» (1906),
 «Цветное воскресенье» (триптих, 1906),
 «Гуцульская свадьба» (1909),
 «Весна» (триптих, 1909),
 «Церковь» (1909),
 «Парень под часовней» (1913),
 «Гуцулка» (1913),
 «Старый гуцул» (1913),
 «Гуцульские музыканты» (1934).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Гуцульская сецессия Казимира Сихульского

Выпускники Краковской академии искусств
Выпускники Львовского университета
Обучавшиеся в Академии Коларосси
Выпускники Венской академии искусств
Военнослужащие Польских легионов (1914–1918)
Преподаватели Львовского колледжа декоративного и прикладного искусства
Похороненные на Лычаковском кладбище
Графики Польши
Педагоги Польши